Cowboy Bebop: Vitaminless — первый мини-альбом, записанный группой TheSeatbelts к аниме-сериалу Cowboy Bebop. Диск вышел в 1998 году.

Об альбоме 
Cowboy Bebop: Vitaminless состоит состоит из композиций, которые используются на протяжении всего сериала («The Real Folk Blues») и содержит бонусную песню «Black Coffee».

Список композиций

Примечания 

Cowboy Bebop
Альбомы 1998 года
Саундтреки аниме